Baltisch Station, het belangrijkste station van Tallinn
 Station Tallinn-Väike, een klein station in Tallinn aan de spoorlijn van Tallinn naar Viljandi en Pärnu